Palais-Royal – complesso monumentale a Parigi
 Palais-Royal – quartiere di Parigi